Bachelor Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bachelor Mountain (Colorado)
 Bachelor Mountain (Idaho)
 Bachelor Mountain (Kalifornien)
 Bachelor Mountain (Oregon)
 Bachelor Mountain (Texas)